Stößer steht für:

 Stößer, ein spezieller Arbeiter im Bergbau
 Stößer wird der Sperber in manchen Gegenden genannt
 Stößer ist die Bezeichnung für den Hut des Fiakerfahrers
 Focke-Wulf Fw 56 Stößer, ein deutsches Schulflugzeug
 Stěžery (Stößer), Gemeinde in Tschechien

Stößer oder Stoesser ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Stößer (* 1963), deutscher Tierrechtsaktivist und Autor
 Adelheid von Stösser (* 1953), deutsche Pflegeexpertin
 Ludwig von Stößer (1824–1901), badischer Jurist und Politiker
 Gustav von Stösser (1826–1907), badischer Jurist und Verwaltungsbeamter
 Johann Gottfried Stösser (1781–1860), badischer Jurist und Politiker
 Karl von Stößer (1792–1874), badischer Jurist und Verwaltungsbeamter
 Maximilian Stoesser (1820–1894), Stadtdirektor von Freiburg
 Philipp Rudolf Stösser (1751–1825), Staatsrechtler
 Rudolf Stösser (1938–2004), deutscher Hochschullehrer für Obst- und Gartenbau
 Walter Stößer (1900–1935), deutscher Bergsteiger

Siehe auch:
 Stösser-Standard
 Unternehmen Stößer